«История без слов» () — роман без слов 1920 года, сочиненный фламандским художником Франсом Мазерелем. В 60 гравюрах по дереву рассказывается история мужчины, который стремится завоевать любовь женщины.

Обзор 
Мужчина, прибегая к помощи физических проявлений, пытается завоевать любовь женщины. После того, как он угрожает самоубийством, она всё-таки соглашается заняться с ним любовью. Женщина привязывается к нему, но он покидает её после физического удовлетворения, оставляя её наедине со своим горем.

История публикации 
Книга была впервые опубликована в Женеве в 1920 году под французским названием «Histoire sans paroles: 60 images dessinées et gravées sur bois». Немецкое издание Курта Вольфа появилось в 1922 году под названием Geschichte ohne Worte: 60 Holzschnitte. Английское издание появилось благодаря лондонскому издательству Redstone Press в 1986 году в виде парного издания с «Идеей» (1920) под названием «Идея и история без слов: два романа, рассказанные в гравюрах по дереву».  Изображения в книге выполнены в масштабе 3 1×2 на 2 3×8 дюймов (9 см × 6 см).

Стиль 
На черно-белых гравюрах без подписей Мазерель в каждой композиции помещает женщину с левой стороны. Реакция женщины на попытки жениха произвести впечатление передается через выражение её лица, иногда благосклонное к ухаживаниям, а иногда — нет. Задний план связан с действиями мужчины — когда он показывает ей свой бицепс, позади них появляются цирковые силачи; когда он пытается понравиться ей песней, его жалкие стремления высмеиваются появлением не певчих птиц, а вороны и петуха.

Примечания

Ссылки 
 

Романы 1920 года